Little Island (Washington D.C.), een eiland in de Potomac
 Swan Island (Alaska), een eiland onderdeel van de Alexanderarchipel
 Swan Island (Michigan), een eiland in de Detroit River
 Swan Island (Port Phillip), een eiland in Port Phillip